La Copa de Alemania 1981 fue la 39.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El FC Bayern Munich venció al FC Núremberg en la final jugada en el Waldstadion para ganar la copa nacional por sexta ocasión.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Cuarta Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semfinales

Final

Referencias

Enlaces externos
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 
 1981–82 results at Fussballdaten.de 
 1981–82 results at Weltfussball.de 

	

1982
Fútbol en 1981
Fútbol en 1982
Alemania en 1981
Alemania en 1982
Bayern de Múnich